Through the Dark – cortometraggio del 1914 diretto da John G. Adolfi
Through the Dark – film del 1924 diretto da George W. Hill
Through the Dark – film interattivo del 2016 diretto da Mike Daly